Simonis ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianus Johannes Simonis (1931–2020), niederländischer Theologe, Erzbischof von Utrecht und Kardinal
 Albrecht Klauer-Simonis (1918–2002), deutscher Künstler, Fotograf, Keramiker und Kunstpädagoge
 Alfred Simonis (1842–1931), belgischer Politiker der Katholischen Partei und Präsident des Senats
 Annette Simonis (* 1965), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Christian Simonis (* 1956), österreichisch-deutscher Dirigent
 Daniel Simonis (1637–1685), deutscher Schriftsteller und evangelisch-lutherischer Geistlicher; siehe: Daniel Symonis
 Eugène Simonis (1810–1893), belgischer Bildhauer und Professor an der Académie royale des beaux Arts Bruxelles
 Georg Simonis (* 1943), deutscher Politikwissenschaftler
 George Simonis (1885–1971), rumänischer Komponist und Musikpädagoge
 Gottfried Simonis (1692 – nach 1722), deutscher Kirchenlieddichter
 Gregor Simonis (1550–1581), deutscher Abt
 Heide Simonis (* 1943), deutsche Politikerin (SPD), ehem. Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein
 Heinrich Simonis (1766–1821), preußischer Landrat
 Henri Simonis (1640–1725), belgischer Händler und Gründer der Billardtuchfabrik Iwan Simonis
 Hugo Simonis (1874–1949), deutscher Chemiker
 Iwan Simonis (1769–1829), belgischer Unternehmer und Hersteller von Billardtüchern (Urenkel von Henri Simonis)
 Jacob Ignatius Simonis (1831–1903), katholischer Geistlicher, Professor und Reichstagsabgeordneter
 Johann Simonis (1698–1768), Professor der Kirchengeschichte und der christlichen Altertümer in Halle
 Johann Heinrich Simonis (um 1730), kursächsischer Kriegsrat 
 Karl Josef Simonis (1902–1983), deutscher Politiker (CDU)
 Linda Simonis (* 1965), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Ludwig Simonis (1826–1890), deutscher Jurist, Bürgermeister und Stadtrichter
 Nikolaus Simonis (um 1590–1654), deutscher Abt
 Paul Simonis (1912–1996), deutscher Politiker (FDP/DPS), saarländischer Landesminister
 Paul Müller-Simonis (1862–1930), deutscher katholischer Theologe, Prälat und Reiseschriftsteller
 Philipp Simonis (1532–1587), Notar des Speyerer Domstifts, Historiker und Chronist
 Udo E. Simonis (* 1937), deutscher Hochschullehrer, Professor für Umweltpolitik und Ökonomie
 Walter Simonis (1940–2012), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Simonis (1909–2003), deutscher Botaniker

Simonis ist der Name folgender Firmen:
 Iwan Simonis (Billardtuchfabrik)